Braća Ilija i Marko Begić su bili najbolja izvorna grupa i grupa broj 1 u Posavini.Njih 2 brata rođena su u okolini Dervente tačnije selo Gornja Bišnja.Bez oca su ostali u ranoj mladosti.Ilija Begić rođen 3.4.1938.ostao je kao najzapamćeniji pjevač izvorne pjesme.Sa 6 godina kako on lično kaže na Derventskom vašaru noseći u svojoj torbi tablu i pisaljku svratio je tamo progurao se kroz veliku grupu ljudi(navodi da je bilo ne baš 1000 ali priblično oko 800,900 ljudi).Tamo su tada svirala 2 šargijaša Stanoje Marković(1925-2013) i Pero Janjiž.Kada su završili svirku Stanoja je upitao Iliju "šta ti mali gledaš" a Ilija za divno čudo odgovorio mu je da želi s njim zapjevati.Zapjevali su a Ilija kaže da je pošteno odgulio kao pravi momak.Stanoja mu je onda rekao da će on biti veliki pjevač.Ilija kaže da mu je bilo drago i još navodi anegdotu:"Jebeš torbu i pisaljku".Od tih dana oni se nisu više viđali dok Ilija Begić nije odlučio s mlađim bratom Markom(1941-...) da snimi album.Rekao mu je da zna odličnog šargijaša ali Marko je rekao da nikad nije čuo za njega.Tada te davne 1969 snimili su prvu ploču,tj prvi album na kome su se nalazile sledeće pjesme:Tri stazice vode na tri strane,Sastale se djevojke,Hajde Jelo da ašikujemo...Sve su ploče u veoma kratkom vrenenskom roku rasprodate i tu se s vremenom i kako je vrijeme odmicalo publika Braće Begić veselila svakom njihovom javnom nastupu.Kroz niz godina braća Begić su snimila štošta albuma.Pjevali su uživo i uveseljavali druge.Ilija donedavno kaže da se ne slaže s tim da izvorne grupe dodaju osim violine i šargije još klavijature,harmonike,talambase.
."Pjesma o otkupu" koju su braća snimila u jednom od albuma koja je nastala u natodu postala je popularna a nastala je u naridu i pokazuje težak položaj seljaka u drzavi nakon čega su zaplijenjene ploče na kojima se nalazila ta pjesma.Danas postoji ta pjesma na yt.Braća Begić protjerana su za vrijeme rata 90-ih godina.Nedavno su snimili na Bundeku.Pojavio se problem na društvenoj mreži Yt na čijim se videima pojavila verzija natpisa "OVAJ VIDEO SNIMAK JE OBUHVAĆEN MERLIN TEMPO PRODUCTION koja ga je blokirala na osnovu autorskog prava i ko zna do kad će vladati taj problem a zauzvrat traže novac.Ako ima ko dobre volje da uplati iz inozemstva ili ako je stvarno neko ljubitelj te izvorne grupe i ima novaca i da mu nije žao neka uplati.Toliko o izvornoj grupi Braća Begić.